Савахлунто () — город в Индонезии, входит в состав провинции Западная Суматра. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет. В 2015 г. индонезийское правительство подало заявку на включение города в список объектов всемирного наследия  ЮНЕСКО как старейшего города Юго-Восточной Азии, где была организована добыча каменного угля.

История 
Город был основан в 1888 году голландцами. Возникновению города способствовало открытие в этом районе крупного месторождения каменного угля.

Географическое положение 

Город находится в центральной части провинции, на западе острова Суматра, в гористой местности хребта Барисан. Абсолютная высота — 256 метров над уровнем моря.
Савахлунто расположен на расстоянии приблизительно 50 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от Паданга, административного центра провинции.

Административное деление 
Территория муниципалитета Савахлунто административно подразделяется на четыре района (kecamatan), которые в свою очередь делятся на 10 сельских поселений (kelurahan). Общая площадь муниципалитета — 273,45 км².

Население 
По данным официальной переписи 2010 года, население составляло 35 464 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В национальном составе преобладают представители народности минангкабау и яванцы, также представлены китайцы и батаки.

Транспорт 
Ближайший крупный  расположен в городе Паданг.

Достопримечательности
thumb|250px| Музей железнодорожного транспорта в Савахлунто (Индонезия). 9.11.2018
Музей железнодорожного транспорта

Культурная жизнь
С 2017 г. проводится ежегодный Международный поэтический фестиваль Савахлунто (Sawahlunto Poetry Reading Festival).

Известные уроженцы 
 Мохаммад Ямин (1903—1962) — индонезийский поэт, политический и государственный деятель, национальный герой Индонезии.

Примечания 

Города Западной Суматры